Ю́жне (до 1945 року — Султан-Сала, ) — село в Україні, у складі Феодосійської міської ради Автономної Республіки Крим.

Примітки

Посилання 
 с. Южне Автономна Республіка Крим, м Феодосія 

Села Автономної Республіки Крим